Sommerfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Atle Sommerfeldt (* 1951), norwegischer lutherischer Theologe, Bischof von Borg
 Carl Christian von Sommerfeldt (Karl Christian von Sommerfeld; 1650–1711), braunschweig-lüneburgischer Generalfeldzeugmeister
 Ernst Sommerfeldt (1877–nach 1931), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer
 Gunnar Sommerfeldt (1890–1947), dänischer Schauspieler
 Gustav Sommerfeldt (1865–1939), deutscher Historiker und Lehrer
 Holger Sommerfeldt, deutscher Wirtschaftsingenieur und Hochschulrektor
 John R. Sommerfeldt (* 1933), US-amerikanischer Mittelalterhistoriker und Hochschullehrer 
 Josef Sommerfeldt (1914–1992), deutscher Historiker
 Karl-Ernst Sommerfeldt (1926–2015), deutscher Germanist, Sprachhistoriker, Autor und Hochschullehrer
 Lisa Sommerfeldt (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Martin Sommerfeldt (1899–1969), deutscher Journalist
 Mike Zaka Sommerfeldt (* 1964), deutscher Schauspieler
 Øistein Sommerfeldt (1919–1994), norwegischer Komponist
 René Sommerfeldt (* 1974), deutscher Skilangläufer
 Sara Sommerfeldt (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Tristan Sommerfeldt (* 2004), deutscher Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Sommerfeldt Eisenbahn-Modelle, deutscher Hersteller von Oberleitungen und Stromabnehmern für Modelleisenbahnen
 Sommerfeld